Jerzy Wysocki – działacz rynku finansowego
 Jerzy Wysocki – dziennikarz i przedsiębiorca w branży public relations.
 Jerzy Wysocki – gitarzysta
 Jerzy Wysocki – rotmistrz husarski
 Jerzy Wysocki – samorządowiec